Флаг муниципального образования «Росла́вльский район» Смоленской области Российской Федерации.

Флаг утверждён 27 июня 2003 года и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 1895.

Описание 
«Флаг муниципального образования „Рославльский район“ представляет собой прямоугольное полотнище с соотношением сторон 2:3 из двух горизонтальных полос: верхней — лазоревого (синий, голубой) цвета, занимающей 80 % ширины флага, нижней — изумрудного (зелёный) цвета, занимающей 20 % ширины. На нижней полосе два золотых улья, ширина каждого из которых равна 1/9 длины флага, а высота — 1/3 ширины с расстоянием между ними — 1/9 длины флага».

Обоснование символики 
Флаг Рославльского района разработан на основе герба Рославля 1780 года.

Расцветка полотнища и изображения на нём воспроизводят символику муниципального герба в упрощённом (без вольной части) виде.

Цветовая композиция полотнища соответствует также и самому первому гербу Рославля, пожалованного городу польским королём Сигизмундом III 23 марта 1623 года. В том гербе в лазуревом поле изображался святой Сигизмунд, стоящий на изумрудной оконечности щита и держащий скипетр и державу.

Таким образом, флаг Рославльского района в полной мере отвечает преемственности геральдических традиций Рославля.

Два улья символизируют трудолюбие, прилежание и усердие рославльчан, их скромность, бережливость и опрятность. Кроме того, ульи считаются символом умеренности, благоразумия и мудрости, накапливаемой, подобно пчеле, собирающей нектар. Улей считается также символом тесного братства, а помещённый в земельный герб — местного землячества, сплочённости и взаимопомощи жителей, процветания и счастья. Улей это и символ бессмертия, чистоты помыслов, просвещения, и творческой деятельности, а в христианстве — Девы Марии.

Особую символику имеет и число два — символ союза, двойной силы, равновесия и стабильности, а в христианстве двух природ Христа (божественной и человеческой), а также скрижалей с заповедями, данными Богом Моисею.

Лазуревый цвет — символ величия, красоты, благородства, и добродетели.

Золотой цвет — символ превосходства, высшей духовности, славы, достоинства, а также знатности и чести.

Изумрудный цвет — символ земледелия, изобилия садов, плодородия и процветания.

Примечания